Uvachrom steht für

 Uvatypie, Methode zur Herstellung farbiger Diapositive und Farbabzüge
 Uvachrom AG, auch Uvachrom Aktiengesellschaft für Farbenphotographie, 1917 in München gegründetes Unternehmen zum Vertrieb farbiger Diapositive und Farbabzüge, etwa durch Herstellung von Ansichtskarten